Sexsklaverei bzw. Sexklave steht für:

 Zwangsprostitution, illegale Praxis, bei der Menschen zur Prostitution in sklavenhaften Verhältnissen gezwungen werden
 freiwilliges sexuelles Sklavenverhältnis im BDSM zwischen Top und Bottom